Congriscus är ett släkte av fiskar. Congriscus ingår i familjen havsålar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsålar
Congriscus